Truth or Dare (2012), een horrorfilm van Robert Heath
Truth or Dare (2013), een horrorfilm van Jessica Cameron
Truth or Dare (2017), een horrorfilm van Nick Simon
Truth or Dare (2018), een horrorfilm van Jeff Wadlow